Таллинский троллейбус () — троллейбусная система города Таллина, принадлежащая муниципальному предприятию Tallinna Linnatranspordi AS (до объединения с TAK — Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis). Единственный троллейбус в Эстонии.

Троллейбусы преимущественно обслуживают окраинные микрорайоны, в то время как центральная часть города в основном обслуживается трамваем. На данный момент в Таллине 4 троллейбусных линии, 45 троллейбусов, 108 водителей троллейбусов, около 70 троллейбусных механиков и около 30 работников троллейбусной инфраструктуры.

История 

Подготовка к созданию троллейбусной сети в столице Эстонской ССР началась ещё в сентябре 1946 года. Предполагалось пустить троллейбус по маршруту «Пирита — Сюдалинн — Балтийский вокзал — Копли», который должен был охватывать ключевые районы города. Планировку закончили 25 мая 1948 года, но троллейбус по городу так и не пошёл. Снова за проект взялись только в 1954 году, но и этот проект не был реализован.

Серьёзно за проект взялись спустя 5 лет. Было решено пустить троллейбус по линии «Эстония Рявала — Тынисмяэ — Пельгуранна — Рокка-аль-Маре». Поначалу троллейбус доезжал только до остановок Тынисмяги и Эстония Рявала, но в 1965 году маршрут включал в себя все ранее заявленные остановки. С перерывами в несколько лет стали появляться другие пути. В 1973 году протяжённость троллейбусной сети — 40 километров, сравнялась с протяжённостью трамвайных путей.

В 1981 году был внедрён передовой опыт киевлян: на улицах Таллина появились два троллейбусных поезда киевского изобретателя Владимира Веклича. Поезд состоял из двух единиц троллейбусов Škoda 9Tr, соединённых между собой по системе Владимира Веклича. Поездами начали заменять одиночные троллейбусы, что решило проблему дефицита водителей, а также дало существенную экономию заработной платы, за 1981—1989 годы составившею 450 910 руб. В 1982 году поездов было уже 12, в 1983 — 23. Максимальное количество поездов эксплуатировалось в 1984—1987 годах — 30. В дальнейшем, с заменой парка на новые троллейбусы, поезда были отменены.

Летом 1987 года началось расширение линий таллинского троллейбуса. В 1991 году линия 9 получает новую конечную станцию с диспетчерским пунктом. В 1995 году в троллейбусные сети был добавлен радио-диспетчер. Но к 2001 году количество троллейбусов из подвижного состава несколько сокращается.

В декабре 2002 года были закуплены новые троллейбусы польской компании Solaris Bus & Coach. В 2006—2009 годах при поддержке Евросоюза прошло частичное обновление троллейбусного парка.

1 декабря 2012 года перестал ходить троллейбус № 2. Он был заменён на автобусы линии № 24 и № 24А.

1 сентября 2012 года глава Таллинской транспортной фирмы AS Tallinna Linnatransport Энно Тамм заявил, что в долгосрочной перспективе у троллейбусов Таллина нет будущего и лучше инвестировать в автобусы. Основной причиной он назвал рост цен за киловатт энергии и чрезвычайную дороговизну троллейбуса; троллейбус почти в четыре раза дороже обычного автобуса. Также Тамм сказал, что автобусы гораздо более экологичны, чем троллейбусы.

С 1 января 2013 года для жителей Таллина, имеющих постоянную регистрацию в городе проезд на общественном транспорте столицы Эстонии стал бесплатным.

В 2015 году принято решение о частичной замене парка троллейбусов новыми автобусами с гибридными двигателями. Первыми замене подверглись троллейбусные линии № 6 и № 7. В связи с планируемой реконструкцией развязки Хааберсти эти маршруты, следовавшие в Вяйке-Ыйсмяэ, отменены с 1 января 2016 года, вместо них запущены автобусные линии № 42 и № 43. Суммы цифр новых автобусных маршрутов ссылаются на заменяемые ими троллейбусные маршруты. Так, например, автобус № 42, сумма чисел которого равна шесть ссылается на заменённый им троллейбусный маршрут № 6. Таким образом, горожанам, очевидно, проще запомнить новые маршруты.

2 мая 2017 года перестал ходить троллейбус № 9. Он был заменён на автобус линии № 72.

Статистика

Маршруты 
 Действующие:
 № 1 Мустамяэ — Универмаг Kaubamaja
 № 3 Мустамяэ — Универмаг Kaubamaja
 № 4 Улица Кескусе (Мустамяэ) — Балтийский вокзал
 № 5 Мустамяэ — Балтийский вокзал
 Отменённые:
 № 2 Мустамяэ — Эстония. 1 декабря 2012 года заменён на автобусные линии № 24 и 24А.
 № 6 Вяйке-Ыйсмяэ — Универмаг Kaubamaja. С 1 января 2016 года заменён на автобусную линию № 42.
 № 7 Вяйке-Ыйсмяэ — Балтийский вокзал. С 1 января 2016 года заменён на автобусную линию № 43.
 № 8 Вяйке-Ыйсмяэ — Площадь Свободы. С 1 апреля 2000 года заменён на автобусную линию № 22.
 № 9 Улица Кескусе (Мустамяэ) — Копли. С 2 мая 2017 года заменён на автобусную линию №72.

Ссылки 
 Транспортная система Таллина в фактах
 Информация о таллинских троллейбусах 
 Фотографии таллинского рождественского троллейбуса
 Фотографии таллинского троллейбуса
 Таллинский троллейбус

Примечания 

Троллейбусные системы СССР
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1968 году
Общественный транспорт Таллина
Здания и сооружения, построенные в 1968 году в СССР
Появились в 1960-е годы в Эстонии
1968 год в Эстонии